Поварёнкин — фамилия. Известные носители:
 Поварёнкин, Валентин Кириллович (1910—1973) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Поварёнкин, Симан Викторович (род. 1969) — российский бизнесмен, с середины 1990-х годов управляет активами в банковском и промышленном секторе.